Gesner to nazwisko. Rodziny lub soby o takim nazwisku:
 Gesner – szwajcarska rodzina
 Konrad Gesner (1516-1565), szwajcarski humanista
 Johann Matthias Gesner (1691-1761), niemiecki filolog
 Abraham Pineo Gesner (1797-1864), kanadyjski fizyk, wynalazca
 Salomon Gesner (1559-1605), niemiecki teolog luterański
 Zen Gesner – amerykański aktor filmowy

Gesner może dotyczyć również:

 (9079) Gesner – planetoida

Zobacz też:

 Gessner